Jean Malige (1919-1998), directeur de la photographie et réalisateur français
 Philippe Malige (1967), arbitre français de football